Израз Маргита је посрбљени облик мађарског имена Маргит (од ).

Код Срба се ово име ретко среће, али је ипак присутно (наша народна песма „Маргита дјевојка и војвода Рајко”).

У Војводини и другим деловима некадашње Угарске израз Маргита се среће код низа географских појмова, од којих су битни: 
 Маргита, село у Општини Пландиште,
 Маргита (слатинско станиште), слатинско станиште у истоименом селу,
 Мала Маргита, данас Банатска Дубица, село у Општини Сечањ,
 Маргита, град у Румунији, у области Кришана,
 Маргита, градска четврт Панчева.